Lanzette (französisch lancette, Verkleinerungsform von: lance, Lanze) bedeutet:
 Lanzette, Stechinstrument zur Gewinnung einer kapillaren Blutprobe
 Lanzette (Gießerei), Formerwerkzeug im Gießereihandwerk
 ein Kurzbegriff für Lanzettfenster der englischen Frühgotik, siehe Spitzbogen
 ein Teil des Nasenaufsatzes bei der Fledermausart Hufeisennase

Siehe auch:
 Lancet
 lanzettlich, eine Blattform in der Botanik